

Patronyme

A - L

M - R
 Rose Pola Pricemou,ministre guinéenne

S - Z

Lien externe 
 

Patronyme
Homonymie de patronyme